Список экзопланет в созвездии Жертвенника содержит 14 экзопланет в 7 разных планетных системах, находящихся в созвездии Жертвенника и отсортированных по возрастанию расстояния от Земли. Учёные постоянно находят новые планеты вне Солнечной системы, поэтому список может быть неполон. Оценить зону обитаемости можно на основе светимости звезды.

Примечания 

Жертвенник (созвездие)
Жертвенник (созвездие)
Википедия:Автоматически формируемые списки экзопланет по созвездиям